Анделарро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 39 км на північ від Безансона, 6 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 227,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анделарро на сайті французького Національного інституту географії
 Анделарро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анделарро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона